Чешу́йчатые  — один из четырёх отрядов рептилий, включающий змей, ящериц, а также менее известных двуходок или амфисбен. Включает более 11000 ныне живущих видов, являясь наиболее многочисленной группой пресмыкающихся. Животные этого отряда широко распространены во всех частях света на материках и островах, отсутствуя только в полярных и приполярных регионах. Представители этого отряда выделяются своим кожным покровом, который несёт роговые чешуйки или щитки. Они также обладают подвижными квадратными костями, что позволяет перемещать верхнюю челюсть относительно мозговой коробки. Кинетизм черепа особенно развит у змей. Чешуйчатые имеют наиболее изменчивый размер среди современных завропсид: от 16-мм геккона Sphaerodactylus ariasae до  комодского варана,  зелёной анаконды и сетчатого питона, вырастающих до 3,13, 5,21 и 6,95 м соответственно. Вымершие мозазавры достигали еще больших размеров, иногда — до 17 метров или более.

Биологическое описание 
Туловище покрыто сверху роговыми чешуями, щитками или зёрнышками. Квадратная кость обычно сочленена с черепной коробкой подвижно. Из височных дуг сохраняется только одна верхняя, или же отсутствует и она. Крыловидные кости не сочленяются с сошником. Поперечная кость обычно имеется. Зубы прикрепляются к верхней или внутренней поверхности челюстей, имея акродонтный или плевродонтный тип. Позвонки амфицельные или процельные. Крестцовых позвонков, если они выражены, два-три. Рёбра с одной головкой. Брюшные рёбра отсутствуют или рудиментарны. Пинеальное отверстие имеется или отсутствует. Орган Якобсона обычно хорошо развит. Копулятивный орган парный. Клоакальная щель поперечная.

Классификация 
Традиционно в отряде чешуйчатых выделяли три подотряда:
 Подотряд Змеи (Serpentes)
 Инфраотряд Alethinophidia
 Инфраотряд Scolecophidia
 Подотряд Амфисбены, или двуходки (Amphisbaenia)
 Подотряд Ящерицы (Lacertilia)
 Инфраотряд Варанообразные (Varanoidea)
 Инфраотряд Веретеницеобразные (Anguimorpha)
 Инфраотряд Гекконообразные (Gekkota)
 Инфраотряд Игуанообразные (Iguania)
 Инфраотряд Сцинкообразные (Scincomorpha)

Подотряд ящериц образовывал парафилетическую группу, так как исключал из себя змей и амфисбен, которые, согласно генетическим исследованиям, располагаются ближе к одним группам ящериц, чем к другим. Данные молекулярной биологии позволили разбить отряд на несколько монофилетических линий, хотя различные исследования приводят к различным вариантам их систематики. Наиболее современное филогенетическое древо чешуйчатых выглядит так:

Все последние молекулярные исследования показывают, что несколько групп чешуйчатых образуют кладу Toxicofera, которая охватывает большинство (около 60 %) современных видов этого отряда. Она объединяет группы Anguimorpha (вараны, веретеницы, ядозубы и т. д.), Iguania (хамелеоны, игуаны, агамы и т. д.) и Serpentes (змеи).

Примечания

Литература 
 
 

 
Отряды пресмыкающихся